Osoby o nazwisku Mikołajewski:
 Marek Mikołajewski (ur. 1972) – polski sędzia piłkarski
 Jan Mikołajewski (ujednoznacznienie)
 Adam Mikołajewski (1899–1952) – polski aktor
 Adam Mikołajewski (ur. 1970) – polski perkusita
 Feliks Mikołajewski – polski sędzia ziemski i poseł
 Krystyna Mikołajewska (ur. 1939) – polska aktorka
 Bianka Mikołajewska (ur. 1975) – polska dziennikarka
 Zbigniew Mikołajewski (ujednoznacznienie)
 Jarosław Mikołajewski (ur. 1960) – polski poeta i tłuamcz